Леонид Владимирский:
 Владимирский, Леонид Викторович (1920—2015) — советский и российский график и иллюстратор, писатель; известен работами по оформлению книг об Изумрудном городе Волкова и других сказочных произведений.
 Владимирский, Леонид Владиславович (род. 1961) — физик, игрок «Что? Где? Когда?».